La Coupe de France de basket-ball 2016-2017 est la  de la Coupe de France, également dénommée Trophée Robert Busnel, en hommage à Robert Busnel, basketteur international français décédé en 1991. Elle oppose 56 équipes professionnelles et amatrices françaises sous forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule de septembre 2016 à avril 2017. La finale a lieu le  à l'AccorHotels Arena dans le cadre des Finales 2017 des Coupes de France, organisées chaque année par la FFBB.

Calendrier

Chapeaux

Tableau 
Le tirage au sort des  et  de finale est effectué le .

La finale se déroule le samedi  à l'AccorHotels Arena à Paris.

Bilan par divisions

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de France féminine de basket-ball 2016-2017
 Championnat de Pro A 2016-2017
 Championnat de Pro B 2016-2017
 Championnat de Nationale masculine 1 2016-2017
 Leaders Cup 2017

Lien externe 
 Le site de la FFBB

2016-2017
Coupe M
Basket-ball M